Серге́й Викторович Тара́сов:
 Тарасов, Сергей Викторович (род. 1968) — советский и российский баскетболист.
 Тарасов, Сергей Викторович — почётный член РАХ.